Mistrzostwa Świata U-20 w Piłce Ręcznej Kobiet 1999 – dwunaste mistrzostwa świata U-20 w piłce ręcznej kobiet, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej o randze mistrzostw świata organizowany przez IHF mający na celu wyłonienie najlepszej żeńskiej reprezentacji narodowej złożonej z zawodniczek do lat dwudziestu. Odbył się w dniach 1–14 sierpnia 1999 roku w chińskiej prowincji Guangdong. Tytułu zdobytego w 1997 roku broniła reprezentacja Danii.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza zasadnicza

Mecze o miejsca 1–12 
Grupa I

Grupa II

Mecze o miejsca 13–20 
Grupa III

Grupa IV

Faza pucharowa 
Mecze o miejsca 1–4

Mecz o 5. miejsce

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 9. miejsce

Mecz o 11. miejsce

Mecz o 13. miejsce

Mecz o 15. miejsce

Mecz o 17. miejsce

Mecz o 19. miejsce

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona IHF 

1999
1999 w piłce ręcznej
1999 w Azji
Piłka ręczna w Chinach
Sport w Shenzhen
Foshan